Espera steht für:

 Espera-Werke
 Ort in Spanien, siehe Espera (Cádiz)
 Espère, eine französische Gemeinde, auf Okzitanisch (Espèra)
 Espera (Gattung) ist eine Pflanzengattung in der Familie der Malvengewächse (Malvaceae)